AUN, Aun und AuN stehen für:
 Auftragnehmer
 ein Netzwerk von Universitäten aus den ASEAN-Ländern, siehe ASEAN-Universitäts-Netzwerk

Aun bezeichnet ferner:
 Aun (Mikronesien), Ort
 Aun, einer der Schwedischen Sagenkönige

Aun ist der Familienname folgender Personen:
 Elise Aun (1863–1932), estnische Schriftstellerin
 Rein Aun (1940–1995), sowjetischer Leichtathlet
 Samael Aun Weor (1917–1977), Philosoph, Anthropologe, Psychologe und neuzeitlicher Esoterist
 Tobia Aun († 1870+), Erzbischof von Beirut

aun steht für:
 Molmo One (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektclusters One (Dialektcluster) innerhalb der Torricelli-Sprachen in der Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Aoun

Abkürzung